Clinton Municipal Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Clinton Municipal Airport (Arkansas)
 Clinton Municipal Airport (Iowa)
 Clinton Municipal Airport (Oklahoma)